Второ́й Оча́ковский переу́лок (до 25 декабря 1961 года — у́лица Чка́лова, до 1960 года — у́лица Чка́лова посёлка Очаково) — переулок в Западном административном округе города Москвы на территории района Очаково-Матвеевское.

История 
Переулок находится на территории бывшего посёлка Очаково, где он назывался у́лица Чкáлова. В 1960 году посёлок Очаково вошёл в состав Москвы, улица вначале сохраняла своё название, а 25 декабря 1961 года для устранения одноимённости была переименована и получила современное название.

Расположение 
2-й Очаковский переулок проходит от Озёрной улицы на северо-запад до Большой Очаковской улицы. Нумерация домов начинается от Озёрной улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт 
Станция метро «Озёрная».
Станция Очаково.
По переулку городской общественный транспорт не проходит. От станции метро «Озёрная», далее автобусы 120, 187, 187к, 329, с17 до остановки «Мосгорломбард».

См. также 
 Первый Очаковский переулок
 Третий Очаковский переулок
 Четвёртый Очаковский переулок
 Пятый Очаковский переулок
 Большая Очаковская улица
 Очаковское шоссе
 Очаково-Матвеевское
 Очаково (Москва)

Примечания 

Проезды Москвы